Latisha Chan e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma Hingis si è ritirata al termine della stagione 2017. Chan ha fatto coppia con Viktoryja Azaranka, ritirandosi al secondo turno contro Raquel Kops-Jones e Anna-Lena Grönefeld.

In finale Ashleigh Barty e Coco Vandeweghe hanno battuto Tímea Babos e Kristina Mladenovic con il punteggio di 3–6, 7–62, 7–66.

Teste di serie

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (secondo turno)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Lucie Hradecká /  Ekaterina Makarova (quarti di finale)
  Elise Mertens /  Demi Schuurs (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (primo turno)

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Vania King /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (primo turno)
  Ashleigh Barty /  Coco Vandeweghe (campionesse)
  Raquel Kops-Jones /  Anna-Lena Grönefeld (terzo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (secondo turno)
  Miyu Katō /  Makoto Ninomiya (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Wildcard 

  Jennifer Brady /  Asia Muhammad (secondo turno)
  Caroline Dolehide /  Christina McHale (terzo turno)
  Nicole Gibbs /  Sabrina Santamaria (secondo turno)
  Sofia Kenin /  Sachia Vickery (primo turno)

 Allie Kiick /  Jamie Loeb (primo turno)
 Varvara Lepchenko /  Bernarda Pera (primo turno)
 Caty McNally /  Whitney Osuigwe (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2018